Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Jimmy Connors 7-5, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Mats Wilander (primo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Johan Kriek (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1983